Szöllősi Emil (1893–1946) Szöllősi Jenő nyilaskeresztes politikus, a Szálasi-kormány miniszterelnök-helyettesének neve néhány forrásban
 Szöllősi Emil (1928–2012) labdarúgó, edző (Haladás)